Il doppio femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Polona Hercog e Barbora Záhlavová-Strýcová erano le detentrici del titolo, ma Záhlavová-Strýcová quest'anno non ha partecipato.

Hercog ha fatto coppia con Petra Martić, ma ha perso nei quaerti di finale contro Petra Cetkovská e Renata Voráčová. 
 
Marija Korytceva e Ioana Raluca Olaru hanno battuto in finale Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja 3–6, 6–1, [10–4]

Teste di serie

 Jill Craybas /  Edina Gallovits-Hall (primo turno)
 Polona Hercog /  Petra Martić (quarti di finale)

 Anna-Lena Grönefeld /  İpek Şenoğlu (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2011